Эрифия, Эритея/Эрифеида ( — красная) — в древнегреческой мифологии одна из гесперид. Считается либо дочерью Атланта и Геспериды, либо дочерью Геспера (Вечерней Звезды) и Нюкты (Ночи). У Гигина искажённо Эрика.

Геспериды обитали на западе у берегов реки Океан. Они оберегали золотые яблоки вечной молодости в «саду Гесперид». Аполлоний Родосский рассказывает в «Аргонавтике», что, увидев прибывших аргонавтов, геспериды испугались и рассыпались в прах. Но вняв просьбам аргонавтов (либо пению Орфея), они превратились в прекрасные деревья. Эрифия превратилась в вяз.

Примечания

Литература 
 Кондрашов А. Легенды и мифы Древней Греции и Рима: Энциклопедия. — : РИПОЛ классик, 2005. — 768 с.
 Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский — М.: Советская энциклопедия, 1990 г. — 672 с.
 Мифы народов мира / под ред. С. А. Токарева — М., Советская энциклопедия, 1992. — Т. 2 — 719 с.

Герои древнегреческих мифов
Мифологические персонажи по алфавиту